Steinenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortschaften, Ortsteile:

in Deutschland:
 Steinenberg (Bad Waldsee), Ortsteil der Stadt Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Steinenberg (Bergisch Gladbach), Ortsteil des Stadtteils Lückerath (Bergisch Gladbach), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Steinenberg (Frickingen), Ortsteil der Gemeinde Frickingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Steinenberg (Rudersberg), Ortsteil der Gemeinde Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

in der Schweiz:
 Steinenberg (Basel), Ortsteil von Basel-Vorstädte, Quartier der Stadt Basel, Kanton Basel-Stadt

Berge und Erhebungen (sortiert nach fallender Höhe):
 Steinenberg (Seeberg) (634 m), bei Seeberg, Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern
 Steinenberg (Tübingen) (492 m), bei Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg; mit Steinenbergturm
 Steinenberg (Naurath) (423,1 m), im Meulenwald bei Naurath, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Steinenberg (Nürtingen) (317 m), in Nürtingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Steineberg
 Steinberg